Partido Popular puede referirse a:

América Latina 

 Partido Popular (Brasil), extinto partido político de Brasil.
 Partido Popular (Panamá) de Panamá.
Partido Popular Cristiano de Perú.

Asia 

 Partido Popular (Corea del Sur)
 Partido Popular de Pakistán de Pakistán.
 Partido Popular de la Federación Rusa.

Europa 

 Partido Popular Europeo, partido político europeo formado por diversos partidos conservadores y democracristianos de diferentes países del continente.
 Partido Popular Austriaco.
 Partido Popular Eslovaco, antiguo partido político de Eslovaquia.
 Partido Popular Francés.
 Partido Popular de España.
 Partido Popular (España, 1976), partido político de la Transición española.
 Partido Popular Regional Valenciano, partido político valenciano de la Transición española.
 Partit Popular de Catalunya, partido político catalán de la Transición española.
 Partido Popular Italiano (1994) (PPI) de Italia, extinto.Partido Popular Italiano (1919) (PPI 1919-1926) de Italia

 Partido Popular (Polonia) de Polonia, extinto.
 Partido Popular Liberal de Suecia.
 En Portugal hay dos formaciones que emplean el término:
 Centro Democrático Social / Partido Popular.
 Partido Popular Monárquico.

 Oceanía 

 Partido Popular (Tonga) de Tonga

Véase también
 Partido Popular Socialista (Brasil) de Brasil.
 Partido Popular Socialista (Dinamarca) de Dinamarca.
 Partido Popular Socialista (México)''' de México